Hierba culebra puede referirse a:
El nombre común de la planta Ononis natrix.
El nombre común de la planta Dracunculus vulgaris.